Discipel kommer af latin discipulus ("elev"), som er afledt af discere ("at lære").

Discipel kan betyde:
 Jesu disciple – de apostle som Jesus ifølge bibelen udsendte for at forkynde
 Elev eller lærling (ofte i religiøs lære).
 Person, der er stærkt påvirket af en anden.